Bean kan syfta på:

 Mr. Bean – rollfigur av Rowan Atkinson
 Bean – den totala katastroffilmen – en film från 1997 i regi av Mel Smith, originaltitel Bean
 Bean (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Noras Bean – en svensk varmblodig travhäst

Geografi 
 Bean, Kent – en by i Kent, England

Personer 
 Alan L. Bean (1932-2018), astronaut
 Barton Appler Bean (1860–1947), amerikansk iktyolog
 Billy Beane (1962–),  en amerikansk idrottsledare
 Frances Bean Cobain (1992–), en amerikansk modell och bildkonstnär
 Jake Bean (1998–), en kanadensisk professionell ishockeyback
 Orson Bean (1928–), amerikansk slådespelare
 Roy Bean (1825–1903), en amerikansk fredsdomare
 Sean Bean (1959–), en brittisk skådespelare
 Sawney Bean (1400-talet/1500-talet),  ledaren för en klan